Gminy w USA:
 Byrd (ang. Byrd Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Cape Girardeau
 Byrd (ang. Byrd Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Brown

Ludzie:
 William Byrd – kompozytor epoki elżbietańskiej
 Harry F. Byrd – senator z Wirginii
 Harry F. Byrd Jr. – senator z Wirginii, syn Harry'ego
 Robert Byrd – senator z Wirginii Zachodniej, najdłużej zasiadający senator w historii USA
 Joe Byrd – muzyk
 Richard Byrd – admirał, odkrywca polarny, pilot, brat senatora Harry'ego Byrda seniora
 Chris Byrd – amerykański bokser wagi ciężkiej

Inne:
 Byrd – amerykańska stacja antarktyczna
 Lodowiec Byrda